Fredholm är ett svenskt efternamn. Den internationellt mest kände med detta namn är matematikern Ivar Fredholm, som har fått en månkrater uppkallad efter sig.
Den 31 december 2012 fanns det i Sverige 815 personer med efternamnet Fredholm.

Personer med efternamnet Fredholm

 Bertil Fredholm (född 1943), läkare och farmakolog
 Christer Fredholm (1926–2022), sjömilitär 
 Cid Fredholm (1900–1955), målare och tecknare
 Elias Fredholm (1828–1900), folkskollärare, organist och politiker
 Elisabet Fredholm (född 1961), översättare
 Henrik Fredholm (1838–1904), ingenjör, politiker
 Inga-Britt Fredholm (1923–2014), sekreterare, författare och arkivarie
 Ivar Fredholm (1866–1927),  matematiker
 Ivar Fredholm (bankman) (1883–1952), bankdirektör och konstnär
 John Fredholm (1875–1926), företagare
 Karl Fredholm (1840–1910),  geolog, kommunalpolitiker och rektor
 Ludvig Fredholm (1830–1891), industri- och affärsman
 Nathalie Fredholm (född 1990), sångerska och skådespelare
 Olof Fredholm (1879–1958), kulturtekniker
 Patrik Fredholm (född 1978), fotbollsspelare
 Rolf Fredholm (1896–1991), militär
 Sven Fredholm (1885–1956), sjömilitär

Månkrater
 Fredholm (månkrater) – uppkallad efter Ivar Fredholm

Källor

Svenska efternamn